Amelia Luisa de Arenberg(en alemán: Amalie Luise, Prinzessin und Herzogin von Arenberg;en francés: Amélie Louise, princesse et duchesse d'Arenberg; 10 de abril de 1789 en Bruselas-4 de abril de 1823 en Bamberg) fue un miembro de la Casa de Arenberg por nacimiento y, a través de su matrimonio con el duque Pío Augusto de Baviera, un miembro de la línea del Palatinado-Birkenfeld-Gelnhausen de la Casa de Wittelsbach. Amelia Luisa era una abuela de la emperatriz Isabel de Austria a través de su hijo, el duque Maximiliano José de Baviera.

Primeros años 
Nacida en Bruselas, Amelia Luisa era la hija del príncipe Luis María de Arenberg y de su esposa, María Adelaida Julia de Mailly, dama de Ivry-sur-Seine.

Matrimonio e hijo 
Amelia Luisa contrajo matrimonio  el 26 de mayo de 1807 en Bruselas.con el duque Pío Augusto de Baviera, hijo del duque Guillermo de Baviera y de su esposa la condesa palatina María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld. Pío Augusto y Amelia Luisa tuvieron un hijo:

 Maximiliano José de Baviera (4 de diciembre de 1808-15 de noviembre de 1888), duque.

Después de su matrimonio, la pareja se trasladó a Bamberg y su hijo Maximiliano José nació al año siguiente. En 1817, Amelia Luisa envió a su único hijo a residir con su tío abuelo Maximiliano I José de Baviera, donde estudió en el Instituto Real de Educación. Amelia Luisa no volvió a verlo hasta 1820. Poco después de retornar de su segunda visita a Múnich, Amelia Luisa murió en 1823 en Bamberg. Fue enterrada en la cripta familiar de la Abadía de Tegernsee.

Títulos y estilos 
 10 de abril de 1789-26 de mayo de 1807: Su Alteza Serenísima princesa Amelia Luisa de Arenberg
 26 de mayo de 1807-4 de abril de 1823: Su Alteza Real duquesa Amelia Luisa en Baviera

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Bruselas
Fallecidos en Bamberg
Casa de Arenberg
Católicos de Bélgica
Católicos de Alemania
Duquesas en Baviera por matrimonio
Mujeres de Bélgica del siglo XIX
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX